Kališ může být:

 Kališ – město v Polsku

příjmení
 Jana Kališová (* 1956) – česká divadelní režisérka
 Jaroslav Kališ (* 1956) – slovenský fotbalista, záložník
 Marie Kališová (1908–1978) – česká lékařka, kapitánka zdravotní služby
 Richard Kališ (1901–1981) – slovenský a československý misijní kněz